Costitx är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Costitx ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Costitx är platt. Den högsta punkten i närheten är Puig de Massanella,  meter över havet,  km norr om Costitx. Runt Costitx är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Llucmajor,  km söder om Costitx. Trakten runt Costitx består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Balearerna